Les haplogines (Haplogynae) són un tipus d'aranyes araneomorfes. Les haplogines són un dels dos principals grups en què es van dividir tradicionalment les aranyes araneomorfes; l'altre, són les entelegines. A diferència de les entelegines, les haplogines no tenen genitals femenins endurits o esclerotitzats (epigí). La majoria de les aranyes d'aquest grup tenen sis ulls a diferència de les altres aranyes. Alguns membres de la família Caponiidae (Caponioidea) tenen només quatre, o dos ulls.

Les cribel·lades de la família Filistatidae són aparentment germanes de la majoria de les acribel·lades restants. El 2005, Jonathan A. Coddington va resumir les relacions d'haplogines i entelegines segons els estudis morfològics filogenètics:

Els estudis filogenètics moleculars posteriors han confirmat el monofiletisme d'alguns dels grups suggerits per estudis morfològics, tot rebutjant-ne molts d'altres. Un estudi publicat el 2015 va suggerir que dues famílies antigament ubicades dins les haplogines no pertanyen aquí. Les famílies Filistatidae i Hypochilidae estaven a la base de les haplogines; Leptonetidae és a la base de les entelegines. També s'ha observat la similitud d'algunes característiques morfològiques de les Leptonetidae amb les de les entelegines.

El 2016 es va publicar un gran estudi filogenètic molecular que incloïa 932 espècies d'aranyes, que representaven a totes les famílies. L'estudi refuta importants grups de nivell superior, que inclou Paleocribellatae, Neocribellatae, Araneoclada i Haplogynae. En el cladograma fonamental, les Haplogynae es divideixen en una sèrie de clades basals a les Entelegynae. Les haplogines, en el sentit de Coddington (2005), apareixen en groc ombrejat en el següent cladograma; les entelegines, en el mateix sentit, tenen l'ombra blava. El clade Synspermiata comprèn totes les haplogines acribel·lades.

Famílies 
Com es mostra a dalt, en l'anàlisi de Wheeler et al. (2017), Filistatidae i Leptonetidae se situen fora de les haplogines tradicionals. Les famílies haplogines tradicionals que apareixen en el clade de les Synspermiata són:

 Caponiidae
 Diguetidae
 Drymusidae
 Dysderidae
 Ochyroceratidae
 Oonopidae
 Orsolobidae
 Pacullidae
 Periegopidae
 Pholcidae
 Plectreuridae
 Scytodidae
 Segestriidae
 Sicariidae
 Tetrablemmidae

Els telèmids, tradicionalment ubicats dintres de les aranyes haplogines, no van ser inclosos en l'anàlisi de Wheeler et al. No obstant això, en altres estudis se'ls col·loca dins el clade de les Synspermiata. La família Trogloraptoridae recentment considerada com a haplogina, també s'ha ubicat en les Synspermiata.

Segons el World Spider Catalog, es reconeixen les següents famílies:

 Filistatidae Ausserer, 1867
 Sicariidae Keyserling, 1880
 Scytodidae Blackwall, 1864
 Periegopidae Simon, 1893
 Drymusidae Simon, 1893
 †Praeterleptonetidae Wunderlich 2008
 †Pholcochyroceridae Wunderlich, 2008
 Leptonetidae Simon, 1890
 Telemidae Fage, 1913
 †Eopsilodercidae Wunderlich, 2008
 Ochyroceratidae Fage, 1912
 Pholcidae C. L. Koch, 1851
 Plectreuridae Simon, 1893
 Diguetidae F. O. Pickard-Cambridge, 1899
 Caponiidae Simon, 1890
 Tetrablemmidae O. Pickard-Cambridge, 1873
 Trogloraptoridae Griswold, Audisio & Ledford, 2012
 Segestriidae Simon, 1893
 Dysderidae C. L. Koch, 1837
 Oonopidae Simon, 1890
 Orsolobidae Cooke, 1965
 †Plumorsolidae Wunderlich, 2008

Referències 

Araneomorfs